Молотков — русская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Молотков, Александр Иванович (1916—2005) — советский и российский лингвист-русист.
 Молотков, Алексей Гаврилович (1874—1951) — советский и российский учёный-нейрохирург, доктор медицинских наук.
 
 
 Молотков, Глеб Владимирович (род. 1981) — российский кудоист.
 Молотков, Иван Николаевич (род. 1961) — российский дипломат.
 Молотков, Олег Владимирович (1939—2018) — патофизиолог, доктор медицинских наук, профессор.
 Молотков, Сергей Николаевич (род. 1956) — российский математик, профессор МГУ.
 Молотков, Юрий (род. 1974) — латвийский футболист.

Топоним 
 Молотков — посёлок в Казталовском районе Западно-Казахстанской области Казахстана.
 Молотков — село в Лановецком районе Тернопольской области Украины.

См. также 
 Молотково
 Молотковичи
 Молодков